

Cinema
Fuori controllo (Out of Control) – film del 1985 diretto da Allan Holzman 
No Control - Fuori controllo (Body Parts) – film del 1991 diretto da Eric Red
Fuori controllo (Edge of Darkness) – film del 2010 diretto da Martin Campbell
Havoc - Fuori controllo (Havoc) – film del 2005 diretto da Barbara Kopple
Unstoppable - Fuori controllo (Unstoppable) – film del 2010 diretto da Tony Scott

Letteratura
Fuori controllo (Tarmac) – romanzo di Lynne Heitman
Fuori controllo (Losing control? Sovereignty in An Age of Globalization) – saggio di Saskia Sassen

Musica
Fuori controllo – singolo dei Negrita

Televisione
Fuori controllo – episodio della seconda stagione di Homeland - Caccia alla spia